Cattedrale di San Sebastiano – Bratislava
 Cattedrale di San Sebastiano – Cochabamba
 Cattedrale di San Sebastiano – Magdeburgo
 Cattedrale di San Sebastiano (Massa)
 Cattedrale di San Sebastiano – Rio de Janeiro